Примавера (исп., итал.,  «весна»):

Топонимы 
 Примавера — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пара.
 Примавера — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пернамбуку.
 Примавера — коммуна в Чили.

Фамилия 
 Примавера, Джузеппе (1917—1998) — итальянский шахматист.

Другое 
 Паста Примавера — блюдо итало-американской кухни.
 Primavera — программное обеспечение.
 Классика Примавера — ежегодная шоссейная однодневная велогонка, в провинция Бискайя, автономного сообщества Страна Басков в Испании.

См. также 
 Примавера-ду-Лести
 Примавера-ди-Рондония

Примечания